Cystodictya är ett släkte av mossdjur. Cystodictya ingår i familjen Cystodictyonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cystodictya